Termin TAA1 ima više značenja.

 L-triptofan—piruvat aminotransferaza, enzim
 -{Toyota TAA-1}-